Бардхаман:

 Бардхаман — город в индийском штате Западная Бенгалия.
 Бардхаман — округ в индийском штате Западная Бенгалия.

См. также 
 Бардхамана (Вардхамана)